Enrique XVI de Baviera (1386 - 30 de julio de 1450, Landshut), (), desde 1393 duque de Baviera-Landshut. Era hijo del duque Federico y su esposa Maddalena Visconti, una hija de Bernabò Visconti.

Biografía 

El duque Enrique XVI fue el primero de los tres famosos y ricos duques que reinaron en Baviera-Landshut en el . Su residencia fue el Castillo de Trausnitz en Landshut, una fortificación que alcanzó enormes dimensiones. Habiendo heredado no sólo el pelo negro, sino también el temperamento despótico de los Visconti, Enrique oprimió muy cruelmente los alzamientos de la ciudadanía de Landshut en 1410 y combatió con éxito contra su primo Luis VII el Barbudo, el duque de Baviera-Ingolstadt. Unió a los enemigos de Luis en la Sociedad del Periquito de 1414 y la Liga de Constanza de 1415.

Mientras el ducado de Baviera-Straubing aún estaba dividida entre Baviera-Ingolstadt, Baviera-Múnich y Baviera-Landshut después de la extinción de los duques de Straubing en 1429, Enrique logró recibir todo el ducado de Baviera-Ingolstadt en 1447. La peste mató a Enrique en 1450, le sucedió su hijo Luis IX el Rico.

Enrique recluyó a su esposa en el Castillo de Burghausen para extender su libertad. Su hijo y nieto asumieron esta tradición.

Familia e hijos
Se casó en Landshut el 25 de noviembre de 1412 con Margarita de Austria, hija del duque Alberto IV de Austria y Juana Sofía de Baviera. Sus hijos fueron:
 Alberto (1414, Burghausen–h. 1418).
 Federico (1415–7 de junio de 1416, Burghausen).
 Luis IX "der Reiche" (23 de febrero de 1417, Burghausen–18 de enero de 1479, Landshut).
 Juana (1413–20 de julio de 1444, Mosbach), se casó en Burghausen en 1430 con el conde palatino Otón I de Mosbach.
 Isabel (1419–1 de enero de 1451, Landshut), se casó en Stuttgart en 1445 con Ulrico V, conde de Württemberg.
 Margarita (n. 1420), una monja en Seligental.

También tuvo hijos ilegítimos, incluido Georg von Zangberg, Elisabeth y Barbara.

Ancestros 

Duques de Baviera del siglo XIV de la dinastía Wittelsbach
Duques de Baviera del siglo XV de la dinastía Wittelsbach
Fallecidos en Landshut
Nacidos en Burghausen